Edward Carne ist der Name folgender Personen:

* Edward Carne (Diplomat) (um 1496–1561), englischer Diplomat
 Edward Carne (Rebell) (um 1623–1650), englischer Rebell
 Edward Carne (Verleger) (1772–1828), walisischer Buchhändler, Drucker und Verleger